Открытый чемпионат Румынии среди мужчин 2009 — 17-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в румынском городе Бухарест и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 21 по 27 сентября. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, располагающуюся в календаре после US Open.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жиль Симон
 в парном разряде —  Николя Девильде и  Поль-Анри Матьё

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Виктор Ханеску (№ 28 в мире на тот момент). Однако ни румын, ни вторая ракетка посева — Николас Альмагро, побороться за титул и близко не смогли. В решающем матче встретились третий и пятый номера посева: Хуан Монако и Альберт Монтаньес — испанец оказался сильнее, переиграв своего аргентинского соперника на двух тай-брейках.

В парном разряде третий номер посева также добрался до титульного матча и также уступил: швед Юхан Брунстрём и центральноамериканец Жан-Жюльен Ройер в полуфинале взяли верх над первой парой посева — Оливером Марахом и Лукашем Куботом, чтобы в решающей игре уступить Франтишеку Чермаку и Михалу Мертиняку, начинавших приз в статусе второй команды турнира. Для альянса Брунстрём / Ройер этот финал стал пятым на подобным уровне в совместной карьере и каждый раз они терпели поражение.

Из трио французских чемпионов прошлого года в новом сезоне защищать свой титул не приехал ни один спортсмен.

Бухарестский приз этого года стал последним в профессиональной карьере многолетнего лидера румынского тенниса того времени Андрея Павла: 35-летний уроженец Констанцы, некогда входивший в Top20 и одиночной и парной классификации, сыграл здесь три матча, одержав одну победу.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Альберт Монтаньес обыграл  Хуана Монако со счётом 7-6(2), 7-6(6).
 Монтаньес выигрывает 2-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монако уступает 3-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Франтишек Чермак /  Михал Мертиняк обыграли  Юхана Брунстрёма /  Жана-Жюльена Ройера со счётом 6-2, 6-4.
 Чермак выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 20-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Мертиняк выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BCR Open Romania
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Румыния
Теннис
Сентябрь 2009 года
2009